Helberto Edwino Schwarz (Taquara, 2 de julho de 1918 - Cascavel, 13 de fevereiro de 2009), foi um empresário, agricultor e político brasileiro, vereador e segundo prefeito do município paranaense de Cascavel.

Histórico 
Filho dos comerciantes Edwino Schwarz e Frida Schwarz, Helberto Edwino Schwarz nasceu no município gaúcho de Taquara, no dia 2 de julho de 1918. 

No dia 20 de maio de 1949 mudou-se do município de São Francisco de Paula para a localidade de Cascavel, então distrito de Foz do Iguaçu, para se associar a Florêncio Galafassi, empresário madeireiro local.

Com a emancipação de Cascavel, foi eleito vereador da primeiro legislatura, entre 1952 a 1956. Na eleição seguinte, concorreu e venceu o pleito para o cargo de prefeito.

Em sua gestão conseguiu melhorias na energia elétrica, iluminação pública, rede de abastecimento de água e telefonia. Construiu a Praça Getúlio Vargas, no marco zero da cidade.

Faleceu no dia 13 de fevereiro de 2009, no município de Cascavel.

Ver também 

Vereadores de Cascavel (Paraná)
Prefeitos de Cascavel (Paraná)